Arroyo Santa Ana, puede referirse a:

 Provincia de Misiones 
 Arroyo Santa Ana, un curso de agua de la Provincia de Misiones, Argentina. Nace en la Sierra del Imán y desemboca en el Río Paraná, al oeste de la localidad de Santa Ana.

 Provincia de Corrientes 
 Arroyo Santa Ana, un curso de agua de la provincia de Corrientes, Argentina, perteneciente a la cuenca hidrográfica del río Uruguay.